— стереоскопическая видеоигра из серии Mario, разработанная компанией Nintendo EAD Tokyo для платформы Nintendo 3DS. Она была выпущена 3 ноября 2011 года в Японии, 13 ноября — в США, 18 ноября — в Европе и 24 ноября — в Австралии. Об игре было объявлено на Конференции Nintendo Game Developers Conference в Сан-Франциско. Четыре скриншота и основной логотип были показаны на Electronic Entertainment Expo 2011.

Игровой процесс 
Super Mario 3D Land совмещает в себе традиционные элементы оригинального Mario (такие, как прыгание на врагов, собирание монет) и некоторые нововведения. Игра во многом напоминает стилистику Super Mario 64, вышедшей в 1996 году. Данная игра — своеобразное совмещение игр Super Mario 64 и Super Mario Galaxy. В логотипе проекта имеется стилизованный хвост, который связан с возвращением в игру Марио Тануки. Наряду с традиционными моментами, такими, как огненный цветок и суперзвезда, в игре появится суперлист из Super Mario Bros. 3, который позволит Марио обрести хвост и тем самым замедлить падение. Уровень завершается, когда Марио прыгает на финальный флаг (также, как и в  New Super Mario Bros., где игрок может получить дополнительную жизнь, если запрыгнет на самый верх).

Разработка 
В ноябре 2010 года Сигэру Миямото заявил о разработке новой игры о Марио для 3DS. Он описал данную игру, как «нечто оригинальное», что-то среднее между Super Mario Galaxy и Super Mario 64. Игра разрабатывается компанией Nintendo EAD Tokyo, которая ранее занималась разработкой Super Mario Galaxy и сиквела.

Супер Марио был представлен на пресс-конференции Nintendo E3 в 2011 году, где была подтверждена дата релиза, наряду с появлением Костюма Tanooki, который первоначально был в Super Mario Bros. 3.

После выхода игры организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) объявила, что Super Mario 3D Land пропагандирует ношение меха. На официальном сайте кампании был выложен текст, сообщающий о том, что Марио, одевающий костюм тануки (в реальности — енотовидной собаки) «открыто говорит всем, что в ношении меха нет ничего плохого». На этом же сайте была размещена флеш-игра, в которой предлагалась сыграть за енотовидную собаку, которой необходимо поймать Марио, укравшего её шкуру. Однако позже PETA попросила фанатов Марио «расслабиться», заявив, что это был всего лишь насмешливый способ привлечения внимания к серьёзной проблеме, касающийся охоты на енотовидных собак.

Отзывы

Примечания 

Компьютерные игры 2011 года
Платформеры
Игры только для Nintendo 3DS
Игры Mario
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Nintendo EAD
Компьютерные игры, изданные Nintendo